«Три женщины и мужчина» (белор. Тры жанчыны і мужчына) — художественный фильм.

Сюжет 
Три женщины влюблены в одного мужчину: Нина, современная деловая женщина, её двоюродная сестра Жаклин, приехавшая из Парижа, и Юля — парикмахер. Они страшно ревнуют его друг к другу.

В ролях 
 Евгения Глушенко — Жаклин
 Нина Усатова — Нина
 Юлия Полубинская — Юля
 Александр Песков — Саша

Ссылки 

Кинокомедии Белоруссии
Кинокомедии 1998 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Белоруссии 1998 года
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Фильмы на русском языке